Воїн — людина, що присвятила себе військовій справі, безпосередньо беручи участь у бойових діях.
 Воїн (2011) — фільм Ґевіна О'Коннора
 ‎Воїн Петро Федорович (18 січня 1924 — 26 травня 1987) — учасник німецько-радянської війни, повний кавалер ордена Слави.
 Воїн (князь полоцький) (? — 1333/) — князь полоцький (1320-ті — 1333/1334).
 Воїн (Доктор), Воїн () — дев'яте втілення вигаданого персонажа Доктора з британського наукового-фантастичного телесеріалу Доктор Хто.
 Воїн Світла, Воїн Світла (біл. Воін Сьвятла) — міжнародна українсько-білоруська премія пам'яті білоруського активіста євромайдану і журналіста, члена Самооборони Майдану, кавалера ордена героїв Небесної сотні Михайла Жизневського.
 Кі-Воїн (фільм), Кі-Воїн (італ. Cyborg, il guerriero d'acciaio) — італійський науково-фантастичнй бойовик.

Українські прізвища